Институт сильноточной электроники СО РАН — один из институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Расположен в Томском академгородке.

Из-за вторжения России на Украину институт находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Украины и Швейцарии.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются разработка приборов сильноточной электроники, проблемы физической электроники, устройств и технологий, а также физика низкотемпературной плазмы и основы её применения в технологических процессах и другие современные проблемы физики плазмы.

Разработки 
В 1977 г. в НИИ были созданы мощные компактные генераторы линейно поляризованных однонаправленных пучков сверхширокополосного электромагнитного излучения с наносекундной и субнаносекундной длительностью импульса. Разработка была осуществлена в рамках
исследования действия сверхмощных гига- и тераваттных электрических импульсов на электронную аппаратуру.

История 
Институт был создан в 1977 году в Томском академгородке.

Директора 
Институт возглавляли:
 1977—1986 — академик РАН Месяц, Геннадий Андреевич
 1986—2002 — академик РАН Бугаев, Сергей Петрович.
 2002—2006 — академик РАН Коровин, Сергей Дмитриевич.
 с 2006 — академик РАН Николай Александрович Ратахин.

Структура 
 Отдел импульсной техники — заведующий лабораторией и затем отделом по настоящее время доктор технических наук, академик РАН Ковальчук, Борис Михайлович
 Отдел высоких плотностей энергии (основатель и первый руководитель лаборатории и отдела Лучинский, Андрей Владимирович)
 Отдел физической электроники
 Лаборатория плазменной эмиссионной электроники (заведующие: П. М. Щанин, до мая 2001 года, а затем Н. Н. Коваль)
 Лаборатория высокочастотной электроники (с 1977 по 1986 год руководил академик С. П. Бугаев, а затем доктор физматнаук В. И. Кошелев)
 Лаборатория вакуумной электроники
 Лаборатория газовых лазеров
 Лаборатория оптических излучений
 Лаборатория низкотемпературной плазмы
 Лаборатория прикладной электроники
 Лаборатория теоретической физики
 Лаборатория плазменных источников
 Конструкторско-технологический отдел
 Группа автоматизации научных исследований

Дирекция 
 Директор — Ратахин, Николай Александрович, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук
 Зам. директора по научной работе:
 Турчановский Игорь Юрьевич, кандидат физико-математических наук
 Коваль Николай Николаевич, доктор технических наук
 Научный руководитель
 Месяц, Геннадий Андреевич, академик РАН, профессор

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Томский научный центр СО РАН
Институты АН СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину